Alexia Leysen, Belgisch ondernemer, theaterproducente en fotografe
 André Leysen, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Annie Leysen, Belgisch politica
 Bart Leysen, Belgisch wielrenner
 Bert Leysen, Belgisch journalist en bestuurder
 Charlotte Leysen, Belgisch actrice, presentatrice en zangeres
 Christian Leysen, Belgisch ondernemer en politicus
 Edmond Leysen, Belgisch onderwijzer, bibliothecaris en politicus
 Frie Leysen, Belgisch festivaldirecteur en ondernemer
 Johan Leysen, Belgisch acteur
 Johan Leysen, Belgisch advocaat en politicus
 Karel Leysen, Belgisch wielrenner
 Riet Leysen, Belgisch rechter
 Senne Leysen, Belgisch wielrenner
 Thomas Leysen, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Vaast Leysen, Belgisch ondernemer, bankier, bestuurder en hoogleraar
 Véronique Leysen, Belgisch actrice, presentatrice en zangeres
 Werner Leysen, Belgisch balletdanser, choreograaf en danspedagoog

Nederlandse of Vlaamse achternaam